Die Geophagini (deutsch Geophaginen) sind eine Tribus der amerikanischen Buntbarschunterfamilie Cichlinae. Das Verbreitungsgebiet des Taxons reicht vom Süden Panamas bis in den Norden Argentiniens. Die Geophagini haben ein breites Spektrum von Verhaltensweisen. Zu ihnen gehören Arten, die sich ausschließlich von benthischen Wirbellosen ernähren, aber auch reine Fischfresser. Ihre Fortpflanzungsstrategien reichen vom Substratlaichen bis zum Maulbrüten.

Zu ihnen gehören unter anderem die Gattungen Apistogramma, Apistogrammoides, Mikrogeophagus, Taeniacara und Dicrossus, die im Deutschen als Zwergbuntbarsche bezeichnet werden und beliebte Aquarienfische sind, sowie die „Erdfresser“ aus der Gattung Geophagus und ihre Verwandten.

Gattungen 
Die Geophagini können in zwei Hauptkladen, sechs Untertriben, 16 Gattungen, 180 beschriebene und noch einige unbeschriebene Arten unterteilt werden. Die innere Systematik zeigt das folgende Kladogramm:
 

 G-G-D = Geophagus-Gymnogeophagus-Dicrossus-Klade
 C-A-S = Crenicichla-Apistogramma-Satanoperca-Klade

Quellen 
 I. P. Farias, G. Ortí, A. Meyer: Total Evidence: Molecules, Morphology, and the Phylogenetics of Cichlid Fishes, Journal of Experimental Zoology (Mol Dev Evol) 288:76–92 (2000) .
 W. L. Smith, P. Chakrabarty, J. S. Sparks 2008. Phylogeny, taxonomy, and evolution of Neotropical cichlids (Teleostei: Cichlidae: Cichlinae). Cladistics 24, S. 1–17.
 John S. Sparks & Wm. Leo Smith: Phylogeny and biogeography of cichlid fishes (Teleostei: Perciformes: Cichlidae). Cladistics (2004), Volume: 20, Issue: 6, Publisher: Wiley Online Library, S. 501–517, .
 S.E. Steele, H. López-Fernández (2014): Body Size Diversity and Frequency Distributions of Neotropical Cichlid Fishes (Cichliformes: Cichlidae: Cichlinae). PLoS ONE, 9 (9): e106336, DOI: 10.1371/journal.pone.0106336.

Belege

Weblinks